Harumi Hiroyama (1968-), athlète japonaise ;
 Naoto Hiroyama, guitariste d'Orange Range ;
 Nozomi Hiroyama (1977-), footballeur japonais.